Wilhelm Weber puede referirse a:

 Wilhelm Eduard Weber, físico alemán.
 Willi Weber (Wilhelm Friedrich Weber), mánager alemán de pilotos de automovilismo.
